Goidhoo kan syfta på:

 Goidhoo (Baa atoll) – en ö i Maldiverna
 Goidhoo (Shaviyani atoll) – en ö i Maldiverna
 Goidhoo atoll – en ö i Maldiverna